Ліна Састрі () (нар. 17 листопада 1953 року) — італійська акторка театру і кіно, співачка.

Біографія 
Народилася в Неаполі.
У кіно дебютувала в 1977 році, у фільмі «Східний експрес». Як співачка вона випустила безліч альбомів, в основному співала на неаполітанському діалекті. Вона брала участь у фестивалі Сан-Ремо в 1992 році з піснею «Femmene 'e ​​mare».

Фільмографія

Кіно

Телебачення 

 Na Santarella (1975)
 L'assassinio di Federico Garcia Lorca (1976)
 Gli ultimi tre giorni (1977)
 Natale in casa Cupiello 1977
 Dopo un lungo silenzio (1978)
 Orient-Express (1980)
 Vita di Antonio Gramsci (1981)
 Anna Kuliscioff (1981)
 Le ambizioni sbagliate (1983)
 La bella Otero (1984)
 Gioco di società (1989)
 Donne armate (1990)
 Assunta Spina (1992)
 Schwarz greift ein (1994)
 La bibbia: David (1997)
 Nessuno escluso (1997)
 I giudici — Excellent Cadavers (1999)
 Stiamo bene insieme (2002)
 Don Bosco (2004)
 Rita da Cascia (2004)
 San Pietro (2005)
 Il vizio dell'amore (2006)
 Assunta Spina (2006)
 Crimini (2006)
 Nati ieri (2006)
 L'onore e il rispetto (2014)

Дискографія 
 1989: Lina Sastri (Fonit Cetra, CDL 19)
 1990: Maruzzella (Emi, 090 7957922)
 1992: Live on Broadway (Emi, 090 7993572)
 1995: Tutta pe' mme (De Agostini, ADD 94CN40)
 1996: Gilda Mignonette (DDD, DFR 024)
 1997: Cuore mio (Kosa, 001)
 1999: Melos (Kosa, 002)
 2000: Festa (Carosello, 300 673)
 2004: Concerto napoletano (Lucky Plantes, LKP 533)
 2005: Live in Japan (Lucky Plantes, LKP)
 2007: Linea Rossa (Lucky Plantes, LKP)
 2008: Reginella (Lucky Plantes, LKP 736)
 2009: Passione (La Napoli di Lina Sastri) (Fabbri)
 2010: Canzoni Napoletane (Lucky Plantes, LKP)

Посилання 
 

Уродженці Неаполя
Кіноактори Італії XX століття
Кіноактори Італії XXI століття
Театральні актори Італії XX століття
Театральні актори Італії XXI століття
Співаки Італії XX століття
Співаки Італії XXI століття